Прохаско:

 Прохаско — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.
 Прохаско — железнодорожная станция (населённый пункт) в Приморском крае.